Die SaarLorLux Open 2020 fanden vom 27. Oktober bis zum 1. November 2020 in der Saarlandhalle in Saarbrücken statt. Es war die 33. Austragung des Badmintonturniers, das mit einem Preisgeld von 90.000 US-Dollar in der Kategorie BWF Tour Super 100 eingestuft wurde.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierwebsite (saarlorlux-open.de), abgerufen am 8. Januar 2021.
 SaarLorLux Open 2020 bei tournamentsoftware.com, abgerufen am 8. Januar 2021.

2020
Badminton 2020